Il doppio del torneo di tennis Emden Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Laurendeau e Michael Mortensen che hanno battuto in finale Vladimir Gabričidze e Dmitrij Poljakov 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Leander Paes (quarti di finale)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Vladimir Gabričidze /  Dmitrij Poljakov (finale)
 Martin Laurendeau /  Michael Mortensen (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Emden Challenger 1993